Fuentespina, Fuentespino o Fuentelespino puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

Variante: Fuentespina 
 Fuentespina (C.P. 09471), provincia de Burgos;

Variante: Fuentespino 
 Fuentespino (C.P. 33188), Asturias;

Variante: Fuentelespino  	
 Fuentelespino de Haro (C.P. 16647), provincia de Cuenca;
 Fuentelespino de Moya (C.P. 16311), provincia de Cuenca;